Der Pot Black 1985 war ein Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1984/85. Das Turnier wurde am 19. und 20. Dezember 1984 in den Pebble Mill Studios im englischen Birmingham ausgetragen und später im Fernsehen gezeigt. Sieger wurde zum zweiten Mal Doug Mountjoy, der im Finale Jimmy White besiegte. Angaben über das höchste Break und das Preisgeld sind unbekannt.

Turnierverlauf 
Wie schon im Vorjahr spielten die 16 Teilnehmer beginnend im Achtelfinale im K.-o.-System den Sieger aus. Alle Spiele gingen nur über einen Frame, außer das Endspiel, welches im Modus Best of 3 Frames gespielt wurde. Als Schiedsrichter aller Partien fungierte der Waliser John Williams.

Finale 
Der Waliser Doug Mountjoy gehörte seit Jahren zum Pot-Black-Stammpersonal. Bei insgesamt drei Finalteilnahmen hatte er 1978 auch gewinnen können. Jimmy White wartete dagegen seit seiner Erstteilnahme 1983 auf seinen ersten Pot-Black-Titel. Auch diesmal sollte es nicht sein, denn Mountjoy gewann bei seiner vierten Finalteilnahme seinen zweiten Titel.

Einzelnachweise 

1985
Billardturnier in Birmingham
Snookerveranstaltung 1985